Hamilton Manuel Piedra Ordóñez (Loja, 1993. március 20. –) ecuadori labdarúgó, a Deportivo Cuenca kapusa.

További információk 
Adatlapja az Ecuafútbol oldalán

1993-ban született személyek
Ecuadori labdarúgók
Labdarúgókapusok
Élő személyek
Nagyon rövid sportcikkek